Nikolai Afanassjew ist der Name folgender Personen:
* Nikolai Jakowlewitsch Afanassjew (1821–1898), russischer Violinvirtuose und Komponist
 Nikolai Konstantinowitsch Afanassjew (* 1965), russischer Zehnkämpfer
 Nikolai Nikolajewitsch Afanassjew (1893–1966), russisch-orthodoxer Theologe
 Nikolai Porfirewitsch Afanassjew (1902–1979), Oberstaatsanwalt der UdSSR